Rennebaum steht für:
 Rennebaum, ein Orts- und Flurname

Rennebaum ist der Familienname folgender Personen:
 Herta Rennebaum (1902–1996), deutsche Klavierpädagogin und Pianistin
 Waltraud Rennebaum (* um 1970), deutsche Sängerin (Mezzosopran)